Avalos je priimek več oseb:    
 Alonso Avalos, španski rimskokatoliški škof
 Iñigo de Avalos (škof Ischie), italijanski rimskokatoliški škof
 Iñigo de Avalos (škof Aquina), italijanski rimskokatoliški škof
 Tommaso de Avalos, italijanski rimskokatoliški škof
 Iñigo Avalos de Aragón, italijanski rimskokatoliški škof in kardinal
 Gaspar Avalos de la Cueva, španski rimskokatoliški škof